

Жінки 
 Гульнафіс Баязітова (1917—1987) — гравчиня на кобизі, народна артистка Казахської РСР.
 Баязітова Зіфа Гаязівна (* 1951) — народна артистка Республіки Башкортостан.
 Баязітова Флера Саїдівна (* 1942) — доктор філологічних наук, заслужений працівник культури Татарстану.

Чоловіки 
 Атаулла Баязітов (1846—1911) — релігійний і громадський діяч, багаторічний лідер мусульманської громади Петербурга.
 Баязітов Микола Рашитович — доктор медичних наук, заслужений лікар України.
 Мухаммат-Сафа Гатауллович Баязітов (1877—1937) — релігійний і громадський діяч, видавець газети, муфтій. Репресований, реабілітований посмертно.

Примітки